Пахарес-де-Адаха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Морания. Занимает площадь 23 км². Население 194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы